Tresp ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Tresp (1884–1973), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Sonja Fiedler-Tresp (* 1972), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Uwe Tresp (* 1967), deutscher Historiker
 Volker Tresp (* 1957), deutscher Physiker